«Tahaa» puede referirse a:

 Tahaa, isla que forma parte de las Islas de Sotavento, de la Polinesia Francesa.
 Tahaa, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.